What If oder What If… (deutsch „Was wäre wenn“) steht für:

 What If (Lied), Lied von Kate Winslet aus dem Jahr 2001
 What If… (Album), Musikalbum von Mr. Big aus dem Jahr 2010
 What If?, Jazzalbum von Matthew Shipp und Nate Wooley von 2019
 What If… (Webserie), US-amerikanische Webserie aus dem Jahr 2010 
 What/If, US-amerikanische Webserie aus dem Jahr 2019
 What If…?, US-amerikanische Animationsserie aus dem Jahr 2021
 What if?, Ableger der Website xkcd
 What If … Ein himmlischer Plan, US-amerikanisches Filmdrama aus dem Jahr 2010